Líšná può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Líšná, comune del distretto di Rokycany, nella regione di Plzeň
Líšná, comune del distretto di Žďár nad Sázavou, nella regione di Vysočina
Líšná, comune del distretto di Přerov, nella regione di Olomouc